Слайс (от ) — многозначное слово, в основном обозначающее тонкий срез, слой, кусок. Конкретное значение зависит от сферы применения.

Еда 
 Тонкий срез, слой, плоский кусок еды, обычно нарезанный с помощью специальных машин или приспособлений («слайсеров»). Треугольный кусок пиццы, торта также может быть назван «слайс».

Спорт 
 Слайс (подрезка, резанный удар) — обратное вращение в теннисе и настольном теннисе.
 Слайс — удар в гольфе, при котором мяч вылетает прямо, но после этого значительно отклоняется вправо (для игрока с правосторонней стойкой).
 Слайс, Кимбо (1974—2016) — уличный боец, который стал выступать в соревнованиях смешанного стиля; киноактёр.

Компьютерные и цифровые технологии 
 В операционной системе FreeBSD так называются физические разделы диска для отличия их от логических разделов.
 В операционной системе Solaris компании Sun Microsystems так иногда могут называться разделы диска.
 В программировании так называют извлеченную часть массива.
 В цифровой схемотехнике так называется структурный элемент в составе программируемых логических интегральных схем.

Культура 
 «» — американский комедийный хоррор режиссёра Остина Визли, вышедший в 2018 году. В главных ролях Чанс Беннетт, Зази Битц, Крис Парнелл.
 Ломтик жизни () — термин, которым в аниме и манге обозначается натуралистический подход к описанию жизни героев.

Реклама 
 Выделенная для проведения рекламной кампании часть трафика с определённого рекламного места. Слайсы бывают коммерческими и некоммерческими.

Примечания

См. также 
 Time slicing (с — временная нарезка) — технология квантования времени, использующаяся в DVB-H для достижения максимального эффекта сохранения энергии на приемных устройствах-терминалах.